Джон Ван Боксмер (,  20 листопада 1952, Петролія, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1973 року.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Колорадо Рокіз», «Баффало Сейбрс» та «Квебек Нордікс».

Виступав за збірну Канади.

Тренерська кар'єра 
Працював асистентом головного тренера в клубах НХЛ «Баффало Сейбрс» та «Лос-Анджелес Кінгс». Як головний тренер клубу «Рочестер Американс» (АХЛ) вигравав Кубок Колдера в сезоні 1986/87. 

Як головний тренер до березня 2009 року очолював клуб НЛА СК «Берн».

Нагороди та досягнення 
Як гравець
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1982.
Як тренер
 Кубок Колдера в складі «Рочестер Американс» — 1987.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Баффало Сейбрс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Рочестер Американс»